Неопластическая комната — пространство Художественного музея в Лодзи, спроектированное Владиславом Стржеминьским в 1946 году. Первоначально оно состояло из работ Катаржины Кобро, Генри Берлеви, Тео ван Дусбурга.

Неопластическая комната была открыта в 1948 году в новой послевоенной штаб-квартире Музея искусств в Лодзи на улице Веньцковского (дворец промышленника Мориса Познанского. Комната воплощала тезисы Стржеминского и авангардной группы «a. r.».

В таком виде Неопластическая комната просуществовала только до 1950 года. Далее её перекрасили, а все произведения, которые не соответствовали соцреалистическим взглядам на искусство переместили в хранилища.

В 1960 году Болеслав Уткин, студент Стшеминьского, реконстуировал зал на основе сохранившихся фотографий. В Неопластическую комнату вернулись скульптуры Катаржины Кобро, картины Генрика Станьевского, работы Тео ван Дусбурга и мебель дизайна Владислава Стржеминского. Болеслав Уткин также разработал так называемую Малую неопластическую комнату, где поместил картины Стржеминьского.

В 2010 году Неопластическая комната стала доступной для посещения как часть проекта «Неопластическая комната. Открытая Композиция». В Неопластической комнате и в соседних залах представлены работы современных художников, которые устанавливают и ведут диалог с авангардным наследием. Благодаря этой формуле Неопластическая комната стала катализатором и ориентиром для деятельности многих современных художников.

В проекте были представлены работы таких художников как Даниэль Бюрен, Магдалена Fernandez, Игорь Кренц, Григорий Sztwiertnia, Ярослав Флитинский, Эльжбета Яблонская, Юлита Войчик, Моника Сосновская, Нейри Баграмян, Twożywo Group, и Лиам Гиллик и Селин Кондорелли.

Примечания

Ссылки 
 http://www.dwutygodnik.com/artykul/149-daniel-buren-w-muzeum-sztuki-w-lodzi.html 
 https://web.archive.org/web/20141009215626/http://mgzn.pl/artykul/900/mala-wielka-sala
 http://www.newsweek.pl/kultura/wiadomosci-kulturalne/lodz-fabryczna--lodz-neoplastyczna,104085,1,1.html 
 http://culture.pl/pl/wydarzenie/sala-neoplastyczna-kompozycja-otwarta 
 https://web.archive.org/web/20160315213040/http://msl.org.pl/pl/wydarzeniams/wystawy-biezace/sala-neoplastyczna-kompozycja-otwarta.html
 Фильм о выставке 

Появились в 1946 году в Польше
Музеи современного искусства Польши
Музеи Лодзи
Художественный музей Лодзи